Malvina Borelli Vranski (1890.  1972.), hrvatska keramičarka iz plemenitaške obitelji Borellija Vranskih. Sestra je slikarice Zoe i pjesnikinje Vande.

Izvori 
Hrvatski leksikon A-K, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996., str. 125

Hrvatska likovna umjetnost
Hrvatski keramičari